Ng ou ng ou NG est un caractère linguistique, un code ou un nom propre qui peut désigner :

Unité 
 ng est le symbole du nanogramme, une unité de masse valant 10 kilogramme et 10 gramme.

Caractère linguistique 
 Ng, Ńg et Ñg sont des digrammes de l'alphabet latin.

Marque 
 , une marque automobile de très faible diffusion, construisant des véhicules sportifs basés principalement sur la MG TB des années 1930.
 , une autre marque automobile

Code 
NG est un code, qui signifie :
 Nigeria, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .ng
 Niger, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2
 Tuvalu, selon le code OACI des aéroports
 Newsgroup, forum de discussion sur Usenet
 Newgrounds, le plus grand portail flash sur le net
 NG peut signifier Nouvelle Génération (en anglais : New Generation ou Next Generation, par exemple initng qui est un init de la génération suivante) ; NG2 et NG La Banda sont deux groupes de salsa ; NG signifie Nueva Generation
 NG, Nombre Guide pour un flash photographique

Patronyme 

 Andrew Ng, chercheur en informatique américain.
 Carrie Ng (1963-), actrice hongkongaise.
 Celeste Ng (1980-), écrivaine américaine
 Charles Ng (1960-), tueur en série américain.
 Charles Kaki Ng (1984-), pilote automobile hongkongais.
 Eden, de son nom Jonathon Ng, auteur-compositeur-interprète irlandais.
 Elise Ng (1981-), joueuse de squash hongkongaise.
 Kim Ng (1968-), dirigeante américaine de baseball.
 Margaret Ng (1948-), femme politique hongkongaise.
 Nigel Ng (1991-), comédien de stand-up malaisien.

Notes et références 

Patronyme chinois
Code